

En France 
 Le Pont Neuf à Craménil (Normandie)
 Le pont Neuf de Paris, d’où :
 la place du Pont-Neuf ;
 la station de métro Pont-Neuf, sur la ligne 7 du métro de Paris.
 Le pont Neuf de Limoges
 Le Pont-Neuf de Limoux
 Le pont Neuf de Mantes
 Le pont Neuf de Montauban
 Le pont Neuf de Poitiers
 Le Pont-Neuf de Toulouse
 Le Pont-Neuf de Nice, pont aujourd’hui disparu qui occupait la partie centrale de l’actuelle place Masséna
 Le Pont-Neuf de Soucht, dans la vallée du Spielersbach
 Pont-Neuf (pâtisserie)

Hors France 
 Le pont Neuf de Châtillon, en Vallée d'Aoste
 Le pont Neuf de Ronda en Espagne
 Le pont Neuf (Yeni Koprü), ancien nom du pont Meriç (Meriç Köprüsü) à Edirne en Turquie
 Le pont Neuf (Nový Most) à Bratislava en Slovaquie

Voir aussi 
 Le Pont-Neuf, tableau d'Auguste Renoir (1872)
 Les Amants du Pont-Neuf, un film français sorti en 1991

Notes 
On trouve écrit « le pont Neuf » (tout comme « le pont National ») et « le Pont-Neuf » :